Elisabet de França (duquessa de Parma) (1727 - 1759).
 Elisabet de França (princesa de França) (1764 - 1794).
 Elisabet de França i Provença (1241 - 1271).
 Elisabet de França (reina) (1295 - 1358). Filla de Felip IV de França i Joana I de Navarra, reina consort d'Eduard II d'Anglaterra i mare d'Eduard III d'Anglaterra.